Die Professionalnaja Basketbolnaja Liga Saison 2012/13 war die dritte reguläre Saison der Liga und gleichzeitig die 22. russische Basketballmeisterschaft. An der Meisterschaft 2012/13 nahmen 10 Mannschaften teil. Die Saison begann am 3. Oktober 2012 und endete am 12. Mai 2013.

Vereinigung mit der VTB 
Durch die Vereinbarungen, die zwischen der ULEB und der VTB getroffen wurden, hat die Bedeutung der PBL stark abgenommen. So wurden die russischen Teilnehmer an der EuroLeague nicht mehr in der PBL, sondern in der VTB ermittelt. Auch die Wertungen für die russische Meisterschaft wurden sowohl in den Spielen der PBL wie in den Spielen der VTB ermittelt.

Spielmodus 
Jede der zehn teilnehmenden Mannschaften spielte eine Doppelrunde jeder gegen jeden. Die Spiele der russischen Mannschaften, die in der VTB gegeneinander spielen müssen, zählten ebenso für die PBL. Diese Paarungen wurden in der PBL nicht noch einmal gespielt.

Tabelle

Ergebnisse 

1) Spiel im Rahmen der VTB United League

Siehe auch 
 Superleague Russland
 VTB United League 2012/13

Weblinks 
 pbleague.ru – Ergebnisse auf pbleague.ru (russisch, englisch).

Basketballsaison 2012/13
Basketballwettbewerb in Russland